In psicologia e sociologia la vendetta è un'emozione umana. Il termine può riferirsi anche a:

Cinema 
Vendetta – film del 1919 diretto da Georg Jacoby
Vendetta (They Won't Forget) – film del 1937 diretto da Mervyn LeRoy
Vendetta (The Mystery of Mr. Wong) – film del 1939 diretto da William Nigh 
Vendetta – film film del 1942 diretto da Joseph M. Newman 
Vendetta (Hungry Hill) – film del 1947 diretto da Brian Desmond Hurst
La vendicatrice (Vendetta) – film del 1950 diretto da Mel Ferrer
Vendetta – titolo alternativo del film del 1977 diretto da Joseph Manduke, L'uomo di Santa Cruz
Vendetta (The Hit) – film del 1984 diretto da Stephen Frears
Vendetta (Angels Behind Bars) – film del 1986 diretto da Bruce Logan
Revenge - Vendetta (Revenge) – film del 1990 diretto da Tony Scott
Vendetta – film del 1995 diretto da Mikael Håfström
Vendetta (Vendetta) – film del 1999 diretto da Nicholas Meyer
Zemsta - La vendetta (Zemsta) – film del 2002 diretto da Andrzej Wajda, basato sull'omonima farsa teatrale di Aleksander Fredro
V per Vendetta (V for Vendetta) – film diretto da James McTeigue
Vendetta – film del 2015 diretto da Jen Soska e Sylvia Soska
Vendetta – film del 2022 diretto da Jared Cohn.

Fumetti 
Vendetta (Fukushu) – manga di Monkey Punch (1964)

Letteratura 
Vendetta (Vendetta) – romanzo giallo di Michael Dibdin, stampato nella collana Il Giallo Mondadori con il numero 2186 nel 1990
Vendetta (Shame the devil) – giallo scritto da George P. Pelecanos, stamapro dalla Piemme nel 2001
Vendetta (Vengeance: The True Story of an Israeli Counter-Terrorist Team) – libro-inchiesta del giornalista canadese George Jonas sul Massacro di Monaco
Vendetta (A Quiet Vendetta) – romanzo del 2005 di Roger Jon Ellory

Musica 
Vendetta – gruppo musicale thrash metal
Vendetta – album della cantante Zemfira
Vendetta – album del rapper Ensi
Vendetta – album dei Celesty
Vendetta – compilation
David Vendetta – DJ francese
Vendetta – canzone di Marracash

Teatro 
 Amor non vuol vendetta – commedia in tre atti di Antonio Fineschi da Radda,rappresentata dall'Accademia degli Imperfetti a Firenze, nel 1690
La Vendetta (Zemsta) – commedia in quattro atti in versi di Aleksander Fredro rappresentata per la prima volta a Leopoli nel 1834

Televisione 
Vendetta – episodio della serie televisiva Alfred Hitchcock presenta (1955)
Vendetta (Night on the Sun) – episodio della terza stagione di True Blood
Vendetta – serie televisiva britannica della BBC (1966-1968)

Videogiochi 
Vendetta – videogioco prodotto dalla System 3 nel 1989.
Vendetta – videogioco prodotto dalla Konami nel 1991, seguito di Crime Fighters.